Жерминаль (, от  — росток, побег)

 Жерминаль — 7-й месяц французского республиканского календаря.
 Жерминальское восстание — народное восстание в Париже, начавшееся 12-го жерминаля III года республики (1 апреля 1795).
 Жерминаль (роман) — роман Эмиля Золя.
 Жерминаль (фильм) — французский кинофильм 1913 года по роману Э. Золя «Жерминаль» (реж. Альбер Капеллани).   
 Жерминаль (фильм) — французский кинофильм 1962 года по роману Э. Золя «Жерминаль» (реж. Ив Аллегре).
 Жерминаль (фильм) — франко-бельгийский кинофильм 1993 года по роману Э. Золя «Жерминаль».
 Жерминаль Беерсхот — бельгийский футбольный клуб из Антверпена.